Дмитрий Евстафьев: Евстафьев, Дмитрий Геннадиевич (род. 1966) — российский политолог-американист.
 Евстафьев, Дмитрий Дмитриевич (род. 1947) — советский и российский актёр театра.